Timur Valer'evič Krjačko (), född 1970 en rysk-sovjetisk astronom.

Minor Planet Center listar honom som T. V. Kryachko och som upptäckare av 65 asteroider.

Asteroiden 269589 Kryachko är uppkallade efter honom.

Asteroid upptäckt av Timur Krjačko

Se även 
 Astronomiska upptäckter av TV Krjačko

Referenser 

Ryska astronomer
Födda 1970
Män
Levande personer
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet
Personer i Ryssland under 1900-talet
Personer i Ryssland under 2000-talet